Siser kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Siser, administrativ by, Jawa Timur,

Iran 

 Sīser, ort, Västazarbaijan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar